GNF 1 (1997/1998) był 42. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli – Rachid Rokki (Chabab Mohammédia)

Zobacz też 
 GNF 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Maroku
1998 w Maroku